Ruivães (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho
 Ruivães (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão